Ures puede referirse a:
 Ures, amuleto egipcio con forma de reposacabezas, asociado a la protección y orientación del difunto en el Más Allá;
 Ures, municipio del Estado de Sonora en México;
 Heroica Ciudad de Ures, ciudad, cabecera del municipio mencionado;
 Ures, localidad del municipio de Caborca, del mismo estado.
 Ures, localidad del municipio de Sigüenza, en la provincia de Guadalajara, España; o
 Urex de Medinaceli, localidad de la provincia de Soria, Comunidad Autónoma de Castilla y León, España.